Als Schlacht bei Wiesloch bezeichnet man:

 Schlacht bei Mingolsheim, eine Schlacht des Dreißigjährigen Kriegs
 Schlacht bei Wiesloch (1632), eine Schlacht des Dreißigjährigen Kriegs
 Schlacht bei Wiesloch (1799), eine Schlacht des Zweiten Koalitionskriegs